Kutzenhausen kan syfta på:

 Kutzenhausen, Bas-Rhin – en kommun i Frankrike
 Kutzenhausen, Bayern – en kommun i Tyskland